Gilpin County,  een county in de Amerikaanse staat Colorado

 Personen
 Bernard Gilpin (1517-1583), Brits theoloog
 Jack Gilpin (1951), Amerikaans acteur
 Peri Gilpin (1961), Amerikaans actrice
 William Gilpin (1724-1804), Engels schrijver